Хайдерсхофен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30515.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Шимпль (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии